Хонук-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хонук-Кёлюе — озеро, на р.Хайырдах-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46’с. ш. 153°45’в. д..
 Хонук-Кёлюе — озеро, в правобережье р.Чурас-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 68°56’с. ш. 152°13’в. д..

Примечания

См. также 
Хону-Кёлюе